ФК Рибница може се односити на:
 ФК Рибница Јовац
 ФК Рибница Мионица
 ФК Рибница Коник